Hou Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Hou Kirke (Langeland) – en kirke i Hou Sogn i Langeland Kommune
 Hou Kirke (Aalborg Kommune) – en kirke i Hou Sogn i Aalborg Kommune